USS United States — кораблі ВМС США.

 USS United States (1797) — фрегат, перший із шести фрегатів, замовлених Конгресом у 1794 році. На службі протягом 1798-1865 років.
 USS United States (CC-6)  — лінійний крейсер типу «Лексінгтон». Закладений у 1920 році. У 1923 році будівництво скасоване.
 USS United States (CVA-58) — важкий ударний авіаносець, закладений 18 квітня 1949 року, але через 5 днів будівництво було скасоване.
 USS United States — важкий ударний авіаносець типу «Німіц», перед спуском на воду перейменований на USS Harry S. Truman (CVN-75).

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни